Lezcano puede referirse a:

Personas 
 Andrés Lezcano, futbolista costarricense.
 Armando Lezcano, futbolista argentino.
 Carlos Lezcano, pintor español.
 Darío Lezcano, futbolista paraguayo.
 Ezequiel Lezcano, futbolista argentino.
 Francisco Lezcano Lezcano, artista español.
 Gabriel Lezcano, exfutbolista paraguayo.
 Gastón Lezcano, futbolista argentino.
 Iris Lezcano, actriz española.
 Isidoro Lezcano, religioso español.
 Juan Lezcano, exfutbolista paraguayo.
 Juan Carlos Lezcano, exfutbolista paraguayo.
 Juan de Lezcano, marino español.
 Marina Lezcano, ex jockey argentina.
 Miguel Ángel Lezcano, político español.
 Pedro Lezcano, poeta, ajedrecista y político español.
 Ricardo Lezcano, columnista, poeta y dramaturgo español.
 Rubén Ramírez Lezcano, economista y diplomático paraguayo.
 Saúl Cepeda Lezcano, escritor y abogado español.
 Víctor Morales Lezcano, historiador español.

Pintura 
 Francisco Lezcano, el Niño de Vallecas, cuadro de Velázquez.